Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015 – reprezentacja Stanów Zjednoczonych podczas Mistrzostw Świata w Pekinie liczyła 130 zawodników. Zdobyli oni 18 medali, w tym 6 złotych, do dało im 3. miejsce w klasyfikacji medalowej. W klasyfikacji punktowej reprezentacja USA zajęła 1. miejsce.

Występy reprezentantów Stanów Zjednoczonych

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
2015 w Stanach Zjednoczonych